Wazir Mansion o Quaid-i-Azam Birthplace Museum è la ex casa della famiglia Jinnah, nel quartiere Kharadar di Karachi, Sindh, Pakistan, che è considerato il luogo di nascita del fondatore del paese, Muhammad Ali Jinnah.

Luogo di Nascita 
Wazir Mansion può essere il luogo di nascita di Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, il fondatore del Pakistan. Una volta, è stato frainteso per essere Jhirk il luogo di nascita, che è stato poi rivelato essere falso. La verità è stata resa nota nel libro "My Brother" scritto nel 1960 dalla sorella di Muhammed Ali Jinnah, Fatima Jinnah nella sua biografia in cui ha descritto le caratteristiche salienti della vita di suo fratello. Ha menzionato il loro villaggio ancestrale, Paneli, nello stato di Gondal, Kathiawar, in provincia di Gujarat, in India oggi. Il loro padre, il signor Jinnah Poonja, si era stabilito a Karachi a causa di una partnership commerciale con una società inglese mercante di nome Grammi Trading Company, il cui ufficio è stato poi situato a Karachi. La famiglia di Jinnah ancestrale e loro progenie, tra cui la figlia di M.A.Jinnah, il genero e nipoti sono stati residenti, fino ad oggi, nella provincia di Gujrat e Bombay. Il padre di Muhammed Ali Jinnah ha ottenuto la casa in affitto nel 1874 e si stabilì qui per qualche tempo. Nel 1900, lui di nuovo è tornato al suo stato nativo.

Museo 
La casa ora serve come un museo e archivio nazionale.

Monumento Protetto 
La casa è stata dichiarata monumento nazionale dal governo Pakistano.

Note

Voci correlate
 Jinnah family
 Mazar-e-Quaid
 Quaid-e-Azam House
 Quaid-e-Azam Residency
 Jinnah House
 Flagstaff House
 List of museums in Pakistan

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Karachi, from the Pakistan Tourism And Travel Guide.
 Karachi Plus Major City Overview page

Karachi
Monumenti del Pakistan